Обердердинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ.  Население составляет 10 474 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,57 км². Официальный код  —  08 2 15 059.

В Обердердингене работает компания BLANCO, выпускающая кухонное оборудование.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Баден-Вюртемберга